1. division 2011-12 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2011-12. Turneringen havde deltagelse af 13 hold og indledtes med et grundspil, hvor de 13 hold hver spillede 36 kampe. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af 5 kampe.

Turneringen blev vundet af IC Gentofte Stars, der i finaleserien besejrede Herning IK med 3-2 i kampe.

Stillinger og resultater

Grundspil

Slutspil

Kvartfinaler 

De otte hold i slutspillet spillede først kvartfinaler, hvor holdene mødtes i serier, der bestod af bedst af fem kampe, der blev spillet i perioden 15. - 24. februar. Placeringerne i grundspillet afgjorde hvilke hold, der mødtes i kvartfinalerne, idet holdene blev parret 1-8, 2-7, 3-6 og 4-5. Vinderne af kvartfinaleserierne, Herning IK, IC Gentofte Stars, Rungsted IK og Rødovre SIK, gik videre til semifinalerne.

Semifinaler 

Semifinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinaleserierne og blev ligeledes spillet bedst af fem kampe, der blev afviklet i perioden 29. februar - 10. marts. De to vindere, IC Gentofte Stars og Herning IK, gik videre til finalen, mens de to tabare gik videre til kampene om bronzemedaljerne.

Bronzekamp 

Bronzekampen mellem taberne af de to semifinaleserier blev spillet bedst af tre kampe i perioden 15. - 23. marts. Serien blev vundet med 2-1 i kampe af Rødovre SIK, som dermed blev sikrede sig bronzemedaljerne.

Finale 

Finaleserien mellem vinderne af de to semifinaleserier blev spillet bedst af fem i perioden 14. - 25. marts. Serien blev vundet med 3-2 i kampe af IC Gentofte Stars, som dermed blev Danmarksmester i 1. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division 2011-12 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division Playoff 2011-12

Noter 

2011-12
Ishockey i 2011
Ishockey i 2012